La route nationale 330 peut désigner :
 La  Route nationale 330, en Espagne
 La Route nationale 330, en France

Voir aussi